Мисти Маккейн (, Англия) — британская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась в Англии. Дебютировала в порноиндустрии в 1991 году. Снималась для таких студий, как Evil Angel, VCA, X-Kiss, Sascha Alexander Productions, Relish и других.

В 1992 году получила AVN Awards в категории «лучшая лесбийская сцена» за An American Buttman In London вместе с Кэрри Джонс.

Ушла из индустрии в 2008 году, снявшись в 18 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 MILF Magic
 American Buttman in London

Примечания

Ссылки 
 Misty McCaine на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании